Akne eller acne kan avse:

Akne – en godartad hudsjukdom
Acne (företagskoncern) – en svensk företagskoncern grundat 1996 med huvudkontor i Stockholm
Acne Studios – ett svenskt klädmärke